Kacprzak (forma żeńska: Kacprzak/Kacprzakowa; liczba mnoga: Kacprzakowie) – popularne nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Polsce centralnej.

Nazwisko utworzone przyrostkiem „–ak” od imienia Kacper. Podobną etymologię ma nazwisko Kasprzak.

Lista osób o nazwisku Kacprzak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Jacek Kacprzak (ur. 1970) – piłkarz
 Jan Kacprzak (1943-2000) – profesor Politechniki Warszawskiej    
 Kamil Kacprzak (ur. 1984) – siatkarz
 Magdalena Kacprzak (ur. 1976) – aktorka telewizyjna i filmowa
 Marcin Kacprzak (1888-1968) – lekarz, wychowawca, publicysta
 Stanisław Kacprzak (1922-1944) – powstaniec warszawski
 Tomasz Kacprzak (ur. 1978) – prawnik, polityk i samorządowiec
 Wincenty Kacprzak (1891-1947) – poseł na Sejm II kadencji w II RP

Przypisy